Balkan Cup w biegach narciarskich 2011 to kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 8 stycznia 2011 w bułgarskim Bansku, a zakończyła 20 marca 2011 w bośniackim Sarajewie, w kompleksie Igman.

Obrończynią tytułu wśród kobiet była Bułgarka Antonija Grigorowa-Burgowa, a wśród mężczyzn Rumun Paul Constantin Pepene.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2011 w biegach narciarskich
Balkan Cup w biegach narciarskich
2011 w Europie